Reaktivität steht für:

 Reaktivität (Sozialwissenschaften), Zustandsänderung des Erlebens und Verhaltens durch das Wissen, beobachtet zu werden
 Persönlichkeitsmerkmal betreffend die Erwiderung von Reizen; siehe Psychophysiologie
 Reaktivität (Chemie), die Fähigkeit eines Stoffes, eine chemische Reaktion einzugehen
 Reaktivität (Kerntechnik), beschreibt den Kritikalitätszustand eines Kernreaktors
 Reaktivität (Medizin), die Fähigkeit biologischer Gewebe, auf Umwelteinflüsse differenziert zu reagieren

Als reaktiv wird bisweilen die Eigenschaft einer Reaktanz bezeichnet.